Kekuléstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kekuléstraße 2 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Adlershof
 Kekuléstraße 2 (Darmstadt)